Sphaeriothyrium är ett släkte av svampar. Sphaeriothyrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sphaeriothyrium